

Patronyme 

 Victor Brugairolles (1869-1936) : peintre français.

Toponyme 

 Brugairolles : commune française, située dans le département de l'Aude.